Василий Николаевич Дьяконов () — глава администрации Краснодарского края с 1991 по 1992 год.

Биография 
Родился 25 июля 1946 года в станице Платнировской Краснодарского края.

Окончил Краснодарский политехнический институт по специальности «инженер-механик пищевых производств», кандидат экономических наук.

Работал в строительных организациях Краснодарского края на различных должностях, был руководителем крупнейшего на Северном Кавказе монтажного управления треста «Союзмясомолмонтаж», вице-президентом корпорации «Монтажспецстрой».

В 1990 году был избран народным депутатом РФ, входил в состав фракций «Демократическая Россия» и «Радикальные демократы».

В августе 1991 года поддержал Б. Н. Ельцина во время ГКЧП. После этого Дьяконов был назначен главой администрации Краснодарского края. Дьяконов был сторонником идеи развития приватизации и фермерства и поддерживал возрождённое казачество, создав личное казачье войско. Был уволен в декабре 1992 года после конфликта с левой оппозицией, краевым Советом и частью исполнительной власти, а также по представлению Контрольного управления администрации президента.

В ноябре 1994 года был избран депутатом краевого Законодательного Собрания, председателем Комитета по регионально-экономической политике, вопросам бюджета, банков, налогов, внешнеэкономических связей, развития малого и среднего предпринимательства. В 1996 году баллотировался на пост губернатора Краснодарского края, занял шестое место, набрав 1,1 % голосов.

Семья 
Был женат, имел сына и дочь.

Ссылки 
 Скончался экс-губернатор Кубани Василий Дьяконов

Примечания 

Губернаторы Краснодарского края
Народные депутаты России
Выпускники Кубанского технологического университета
Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края